Lucifer är ett släkte av kräftdjur. Lucifer ingår i familjen Luciferidae. 

Lucifer är enda släktet i familjen Luciferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur